Ommundsen bezeichnet:

 Harcourt Ommundsen (1878–1915), britischer Sportschütze
 Ommundsen Island, eine Insel in der Antarktis